Giuseppe Ricci – pittore italiano
 Giuseppe Ricci – politico e partigiano italiano
 Giuseppe Ricci – militare e politico italiano